Edgar Borges, scrittore venezuelano
Edgar Álvaro Borges, allenatore di calcio portoghese
Edgar Borges Olivera, calciatore uruguaiano